USS McCalla — кораблі ВМС США, названі на честь офіцера ВМС США Баумена МакКалла (), учасника іспансько-американської війни.

 USS McCalla (DD-253) — ескадрений міноносець типу «Клемсон» за часів Другої світової війни. На службі у складі ВМС США протягом 1919-1940 років, після чого переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Stanley (I73)». Потоплений німецьким підводним човном U-574 19 грудня 1941 року під час ескорту конвою HG 76. 
 USS McCalla (DD-488) — есмінець типу «Глівз». На службі у складі ВМС США протягом 1942-1949 років. У 1949 році переданий ВМС Туреччини, де ніс службу під назвою «TCG Giresun (D 345)» до 1973 року, після чого був зданий на злам.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни